Pust je lahko:

 Pust, ljudska šega
 Pust, glavni igralec pri cerkljanski laufariji
 Pust, moško osebno ime
 Pust, priimek

Glej tudi 
 pust, pridevnik v slovenščini